

Финал 
21-26 мая 2012 года, г.Курган

Группа «А»

Группа «Б»

5-8 места

1-4 места

Дальний Восток 
24-30 ноября 2011 года, г.Благовещенск

Сибирь

Западная Сибирь

Урал

Первая лига 
2-х круговой турнир (туровая система)

Вторая лига 
3-х круговой турнир (туровая система)

Северо-Запад 
14-18 марта 2012 года, г.Светлогорск (Калининградская область)

Москва

Чемпионат 
2-х круговой турнир

Кубок

Московская область

Чемпионат 
2-х круговой турнир

Золотое кольцо 
2-х круговой турнир (туровая система)

Черноземье

Чемпионат 
4-х круговой турнир

Кубок 

|}

Приволжье 
5-и круговой турнир (туровая система)

ЮФО-СКФО 
2-х круговой турнир (туровая система)

Соревнования по мини-футболу в России